Irina Vladimirovna Naumenko – ex multiplista kazaka
 Ljudmyla Naumenko – cestista ucraina
 Nicholas Naumenko – ex hockeista su ghiaccio statunitense